Slovo Helldiver (: Potápka) může mít tyto významy:

 SBC Helldiver – americký střemhlavý bombardér konce 30. let, poslední dvouplošník objednaný US Navy
 SB2C Helldiver – americký střemhlavý bombardér z doby druhé světové války